Карл Фридрих Август Мекленбург-Стрелицкий (; 1785—1837) — герцог Мекленбургский, член владетельного дома Мекленбург-Стрелиц, прусский генерал пехоты (по другим данным, генерал-майор австрийской службы), участник коалиционных войн с Наполеоном в 1805—1815 годах.

Сводный брат королевы Луизы Прусской. Имел существенное влияние на прусскую политику.

Биография 

Карл Фридрих Август Мекленбург-Стрелицкий родился 30 ноября 1785 года в городе Ганновере в семье герцога Карла II и его второй супруги Шарлотты Гессен-Дармштадтской.

В 1804 году поступил на прусскую службу, участвовал в кампаниях 1806 и 1813—1815 годов. 25 сентября 1818 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

С 1827 года герцог Карл Фридрих Август Мекленбург-Стрелицкий занимал должность председателя Государственного совета Пруссии с правом участия в совещаниях Тайного совета министров. Карл Фридрих Август был убежденным абсолютистом и имел в этом смысле большое влияние на ход дел в Пруссии, особенно после смерти Гарденберга .

Занимался писательской деятельностью, издал со своим предисловием «Dienstvorschriften des Gardekorps»; под псевдонимом Weisshaupt написал комедию «Die Isolierten» и трагедию «Der ewige Jude».

Герцог Карл Фридрих Август Мекленбург-Стрелицкий не был женат, умер 21 сентября 1837 года в столице Германии и был похоронен в Мирове.

Награды 
 Награждён орденом Святого Георгия 3 степени (№ 348, 10 декабря 1813 года).
 Также награждён прусским Железным крестом 1-го класса (31 августа 1813 года), орденами «За заслуги» (Pour le Mérite, 9 октября 1813 года) и Чёрного орла (20 июля 1810 года).

Примечания

Ссылки 
 
 Мекленбург-Стрелицкий Карл Фридрих Август (Karl Friedrich August zu Mecklenburg-Strelitz) (1785—1837)
 MECKLENBURG: Karl Friedrich August, Herzog von Mecklenburg-Strelitz 

Генералы Пруссии
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Похороненные в Мирове
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного